Даниэль Рудиша (, 1945—2019) — кенийский бегун на короткие дистанции. Серебряный призёр Олимпийских игр 1968 года в эстафете 4×400 метров.

Биография 
На Олимпиаде в Мехико принимал участие в беге на 400 метров, но смог дойти только до полуфинала.

Его сын, Дэвид Рудиша, олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов и действующий рекордсмен мира в беге на 800 метров.

Ссылки 
 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Бегуны на короткие дистанции Кении
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года